Il termine inglese Red Book (letteralmente in italiano: "libro rosso") può riferirsi a:
 Red Book – specifiche tecniche dello standard CD audio
 Red Book – album dei Texas del 2005
 Red Book – nome comune di Nomenclature of Inorganic Chemistry, libro della IUPAC
 The Red Book – nome alternativo per la settima edizione del manuale OpenGL Programming Guide

Pagine correlate
Libro rosso